Тонганский язык () — язык тонганцев, австронезийский язык, распространённый на островах Тонга. По оценке 2015 года, на языке говорили 187 710 человек. Тонганский язык является государственным языком в Королевстве Тонга.

Тонганский — один из многочисленных языков полинезийской группы австронезийских языков, наряду с гавайским, маори, самоанским, таитянским и другими. Вместе с языком ниуэ составляет тонганскую микрогруппу полинезийской группы языков.

Тонганский является преимущественно разговорным языком. Имеются переводы Библии, Книги Мормона и некоторые другие печатные издания. Поскольку количество грамотных носителей языка невелико, издание литературы представляется коммерчески нецелесообразным.

На тонганском языке издается несколько еженедельных и ежемесячных журналов, однако не существует ежедневных газет.

Тонганский язык оказал значительное влияние на соседние полинезийские языки (на уолисский, вост.-футунский; в меньшей степени — на самоанский язык, ниуэ).

Лингвогеография

Ареал и численность 
Тонганский язык является государственным в Королевстве Тонга. Также распространён в других странах Океании: Американском и Западном Самоа, Австралии, Новой Зеландии, на Фиджи и Ниуэ.

По оценке 2015 года, на языке говорили 187 710 человек, однако конкретно на Тонга всего 106 000 человек.

Диалекты 
У языка два слабо отличающихся диалекта: северный и южный.

Письменность 
Тонганский язык пользуется латинским алфавитом. Письменность с 1831 на латинской графической основе; современная орфография установлена реформой 1943 года.

⟨ng⟩ является отдельным диграфом, а буква ⟨ʻ⟩ обозначает гортанную смычку. Для обозначения долготы гласного используется макрон: ⟨ā⟩, ⟨ē⟩, ⟨ī⟩, ⟨ō⟩, ⟨ū⟩. Долгота гласной имеет смыслоразличительное значение: mama означает «жевать», тогда как māma значит «свет».

Лингвистическая характеристика

Фонология и фонетика

Согласные 
Согласные звуки тонганского языка:

Гласные 
Гласные звуки тонганского языка:

Лексика 
Лексика тонганского языка очень похожа на лексику других полинезийских языков, в частности, ниуэанского. Лексическое сходство с уоллисским языком составляет 86 %, с самоанским — 66 %.

Синтаксис 
Типология порядка слов тонганского языка типичный для австронезийских — VSO, то есть глагол-субъект-объект.

Литература 
 Tchekhoff, Claude. (1981). Simple sentences in Tongan (N.A.). Canberra: Dept. of Linguistics, Research School of Pacific Studies, АНУ.

Ссылки 

 Планета Тонга
 Тонганский язык на сайте Ethnologue
 Тонганский язык на сайте Omniglot

Примечания 

Полинезийские языки
Языки Тонги